Села
 Єгорівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Єгорівка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Єгорівка — Донецька область, Волноваський район
 Єгорівка — Запорізька область, Оріхівський район
 Єгорівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Єгорівка — Луганська область, Антрацитівський район
 Єгорівка — Луганська область, Старобільський район
 Єгорівка — Миколаївська область, Братський район
 Єгорівка — Одеська область, Одеський район (до 17.07.2020 Роздільнянський район)
 Єгорівка — Полтавська область, Семенівський район
 Єгорівка — Харківська область, Куп'янський район
 Єгорівка — Чернігівська область, Коропський район
 Єгорівка — Чернігівська область, Прилуцький район